

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szczepanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 Szczepanowo – część wsi Miechowice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski

Inne 
 Szczepanowo – dawna gromada z siedzibą w Szczepanowie

Zobacz też 
 Szczepanowice, Szczepanów